Список риб Чаду неповний і складається з 141 виду риб, що мешкають у територіальних водах Чаду.'''

Примітки 

Чад
Риби Чаду
Чад